Newah, de belangrijkste bevolkingsgroep van de Kathmanduvallei in Nepal;
Nepalbhasa, een Tibeto-Birmese taal, gesproken door de Newah.